Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1965 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (prvakinja)
  Maria Bueno (polfinale)
  Ann Haydon-Jones (četrtfinale)
  Nancy Richey (polfinale)
  Billie Jean Moffitt (finale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Carole Graebner  (četrtfinale)
  Norma Baylon (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1965